Kopta ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kopta (1894–1962), tschechischer Schriftsteller und Journalist
 Kurt Kopta (1955–2018), österreichischer Künstler und Politiker
 Petr Kopta (* 1965), tschechischer Eishockeyspieler